Корга:
Корга — название скопления камней на склонах гор и скал, которые вдаются в пределы водоёмов.
Корга — остров архипелага Северная Земля.
Корга (приток Омелича) — река в Томской области.
Корга (приток Вожеги)
Корга (приток Кёнги) — река в Томской области.
Корга (приток Тамырсата) — река в Томской области.
Корга (приток Шильмуши)
Корга (верхний приток Чузика) — река в Томской области.
Корга (средний приток Чузика) — река в Томской области.
Корга (нижний приток Чузика) — река в Томской области.